Alimentação de fluidos é o modo de alimentação dos organismos que se alimentam do fluido de outros organismos. Pode se referir a:

 Hematófagos, alimentando-se de sangue
 Nectarívoros, alimentando-se de néctar
 Alimentadores de seiva de plantas

Alimentação